No One ("nessuno" in inglese) può riferirsi a:

No One – gruppo musicale nu metal statunitense
No One – singolo dei 2 Unlimited del 1994
No One – singolo di Aly & AJ del 2005
No One – singolo di Alicia Keys del 2007
No One – singolo di Maja Keuc del 2011